Юрий Старков:
 Старков, Юрий Владимирович (род. 1948) — советский футболист.
 Старков, Юрий Геннадьевич (род. 1963) — российский хирург, доктор наук, профессор.